Kabinett Nujoma steht für folgende Regierungen Namibias:
 Kabinett Nujoma I (1990 bis 1995)
 Kabinett Nujoma II (1995 bis 2000)
 Kabinett Nujoma III (2000 bis 2005)